Maria Clementine Josepha Johanna Fidelis (Poggio Imperiale, 24 april 1777 — Napels, 15 november 1801), aartshertogin van Oostenrijk, prinses van Toscane, was een lid van het huis Habsburg-Lotharingen. Ze was een dochter van keizer Leopold II en Marie Louise van Bourbon, dochter van koning Karel III van Spanje. 

Clementine trouwde op 25 juni 1797 in Foggia met haar neef (de latere koning -1825-1830-) Frans I der Beide Siciliën. Ze stierf in 1801 op 24-jarige leeftijd. Clementine en Frans kregen twee kinderen:
 Maria Carolina (1798-1870), eerst gehuwd met Karel Ferdinand van Berry (een zoon van koning Karel X van Frankrijk) en later met Ettore Carlo, graaf Lucchesi Palli, prins di Campofranco, graaf della Grazia
 Ferdinand (1800-1801)

Huis Habsburg-Lotharingen
Aartshertog (niet regerend)
Partner van de koning der Beide Siciliën
Oostenrijk, C